Терсага ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина-Альто-Тахо.  Население — 26 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары